Glossop North End AFC (celým názvem: Glossop North End Association Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Glossop v nemetropolitním hrabství Derbyshire. Založen byl v roce 1886. Od sezóny 2019/20 hraje v Northern Premier League Division One South East (8. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou modrá a bílá.

Glossop byl, před postupem klubů Rushden & Diamonds, Fleetwood Town a Forest Green Rovers, nejmenším anglickým sídlem, které mělo klub ve Football League. Klub je ovšem stále držitelem jednoho rekordu anglické nejvyšší soutěže (First Division a Premier League). Město Glossop je se svými 17 576 obyvateli nejmenším sídlem, které na své půdě hostilo zápasy anglické nejvyšší soutěže. Ve Football League hrál klub od roku 1898 až do svého vyloučení v roce 1915.

Své domácí zápasy odehrává na The Arthur Goldthorpe Stadium s kapacitou 1 350 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1886 – Glossop North End AFC (Glossop North End Association Football Club)
 1899 – Glossop AFC (Glossop Association Football Club)
 1992 – Glossop North End AFC (Glossop North End Association Football Club)

Získané trofeje 

 Manchester Premier Cup ( 2× )
 1996/97, 1997/98
 Derbyshire Senior Cup ( 1× )
 2000/01

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 Čtvrtfinále: 1908/09
 FA Trophy
 3. předkolo: 2017/18
 FA Vase
 Finále: 2014/15

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1894–1896: The Combination
 1896–1898: Midland Football League
 1898–1899: Football League Second Division
 1899–1900: Football League First Division
 1900–1915: Football League Second Division
 1919–1920: Lancashire Combination
 1957–1966: Lancashire Combination (Division Two)
 1978–1981: Cheshire County League (Division Two)
 1981–1982: Cheshire County League (Division One)
 1982–1988: North West Counties League (Division One)
 1988–1992: North West Counties League (Division Two)
 1992–2008: North West Counties League (Division One)
 2008–2015: North West Counties League (Premier Division)
 2015–2018: Northern Premier League (Division One North)
 2018–2019: Northern Premier League (Division One West)
 2019–: Northern Premier League (Division One South East)

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1886